

Personen 
 Cedric Nolf (1989), Belgisch atleet
 Ernest Nolf (1870 - 1958), Belgisch volksvertegenwoordiger en senator
 Fred Nolf (ca. 1945 - 2013), Belgisch ambtenaar
 Frederiek Nolf (1987 – 2009), Belgisch wielrenner
 Henri Nolf (1818 - 1884), Belgisch politicus
 Jan Nolf (1951), Belgisch rechter
 Jozef Nolf (1870 - 1933), Belgisch apotheker en politicus
 Pierre Nolf (1873 - 1952), Belgisch wetenschapper

Andere 
 No One Lives Forever, een computerspel

Zie ook 
 De Nolf (doorverwijspagina)